Álvaro Recoba (1976) — futebolista uruguaio
Emilio Recoba (1904–1992) — futebolista uruguaio

Desambiguações de sobrenomes